

Sigle
 National Energy Foundation (UK)
 National Enrichment Facility (US)
 New Economics Foundation (UK)
 Near East Foundation (US)
 National Education Foundation (India)
 Network of European Foundations

Persone
John Ulric Nef (1862-1915), chimico statunitense
John Ulric Nef (1899-1988), storico statunitense

Codici 
 NEF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Neftekamsk (Russia)

Fotografia
 NEF – formato raw proprietario delle fotocamere digitali Nikon